Ка́нерва () — финская фамилия. Известные носители:

 Канерва, Вильям (1902—1956) — финский футболист.
 Канерва, Илкка (1948—2022) — финский политик.
 Канерва, Маркку (род. 1964) — финский тренер.